

Presentación previa 
El peruano Sergio Galdós y el argentino Marco Trungelliti fueron los campeones defensores, pero Trungelliti decidió no participar en esta edición. Galdós disputó el torneo junto al uruguayo Ariel Behar pero cayeron derrotados en la primera ronda ante la pareja invitada formada por el ecuatoriano Julio César Campozano y el argentino Maximiliano Estévez.

La dupla venezolano-brasilera Roberto Maytin y Fernando Romboli ganaron el título, derrotando en la final a la pareja formada por el boliviano Hugo Dellien y el argentino Eduardo Schwank por 6–3, 6–4.

Cabeza de serie 
 Nicolás Barrientos /  Carlos Salamanca (Cuartos de final)
 Ariel Behar /  Sergio Galdós (Primera ronda)
 Duilio Beretta /  Guillermo Durán (Cuartos de final)
 Fabiano de Paula /  Renzo Olivo (Cuartos de final)

Cuadro

Referencias

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Salinas 2014